La Coppa Italia di pallacanestro maschile 1968 è stata la prima edizione della manifestazione. La finale si è disputata al PalaDozza di Bologna ed il trofeo è stato vinto dalla Partenope Napoli.

Squadre
Vi hanno partecipato cinque squadre del campionato di pallacanestro Serie A 1967-1968 e nove squadre del campionato di pallacanestro Serie B 1967-1968.

Serie A
Fides Napoli
Candy Bologna
Butangas Pesaro
Eldorado Bologna
Fargas Livorno

Serie B - Girone A
Snaidero Udine
Biancosarti Vigevano
Splugen Brau Gorizia
Libertas Biella
Faema Casale Monferrato

Serie B - Girone B
Stamura Ancona
Portuali Livorno
Algor Siena
Cem Roseto

Tabellone

Verdetti 
Vincitrice della Coppa Italia: Fides Napoli
Formazione: Lorenzo Angori, Giovanni Gavagnin, Paolo Dazzi, Remo Maggetti, Jim Williams, Renato Abbate, Alberto De Simone, Antonio Errico, Vincenzo Errico. Allenatore: Giovanni Gavagnin

Note 

Pallacanestro nel 1968
1968
Competizioni sportive a Bologna